El término corona puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

Tocados representativos 
 a la corona, ornamento de la cabeza considerado en todas las épocas como distintivo de la autoridad real o nobiliaria, y en algunas de sus formas, como premio o condecoración debida a méritos muy singulares;
 a la corona, representación heráldica de las coronas;
 a la corona astral, distinción otorgada en el ámbito de la aviación militar a semejanza de las coronas castrense y naval;
 a la corona castrense, distinción otorgada al combatiente que lograba penetrar en el campo enemigo en primer lugar;
 a la corona celestial, insignia o tocado que figura en algunas representaciones católicas de la Virgen María y también utilizado como elemento heráldico;
 a la corona civil o corona cívica, distinción que se otorgaba en la Roma antigua al ciudadano que salvaba la vida a otro en alguna batalla;
 a la corona condal, insignia o tocado del título de conde;
 a la corona de barón, insignia o tocado de este título nobiliario;
 a la corona de flores, tocado creado con flores y ramas con forma de aro;
 a la corona de hidalgo, insignia o tocado usado por los miembros de este antiguo estamento;
 a la Corona de Hierro, antigua corona, usada desde la Alta Edad Media hasta el siglo XIX para la coronación del rey de Italia;
 a la corona de infante, insignia o tocado de este título;
 a la corona de marqués, insignia o tocado de este título nobiliario;
 a la corona de señor, insignia o tocado de este título nobiliario;
 a la corona de vizconde, insignia o tocado de este título nobiliario;
 a la corona del príncipe de Asturias, insignia o tocado de este título;
 a la corona ducal, insignia o tocado del título de duque;
 a la corona egipcia, uno de los símbolos más distintivos de los faraones del antiguo Egipto;
 a la corona gramínea o corona obsidional, la máxima y más rara condecoración militar en la Roma republicana y al comienzo del Imperio;
 a la corona imperial, insignia o tocado que usaron los emperadores desde la Edad Media como símbolo de su autoridad;
 a la corona mural, premio o distinción en forma de corona de oro que se daba al soldado que escalaba primero el muro y colocaba el estandarte en una ciudad invadida;
 a la corona naval, distinción que se concedía al legionario romano que se introducía en primer lugar en la nave enemiga durante un abordaje;
 a la corona olímpica, distinción que se concedía a los vencedores en los Juegos Olímpicos realizados por los antiguos griegos en la ciudad de Olimpia;
 a la corona oriental o corona antigua; insignia o tocado anterior a casi todos los restantes, procedente del Mediterráneo oriental y popularmente asociada con este tipo de símbolos; 
 a la corona real, insignia o tocado que simboliza la autoridad de un monarca;
 a la corona triunfal o corona de laurel o laurea, formada por hojas de laurel, distinción concedida en la antigüedad como recompensa a guerreros, generales y deportistas victoriosos en Grecia y en Roma que entraba en Roma;

 a la triple corona o tiara; mitra alta con tres coronas de origen bizantino y persa que representa el símbolo del papado;

También puede referirse:

Antropología y cultura
 a la corona fúnebre, círculo de flores con que se adornan las tumbas y ataúdes;

Arqueología
 a La Corona, sitio arqueológico de la cultura maya localizado en el Petén (Guatemala);

Astronáutica
 a CORONA (КОРОНА), vehículo ruso de lanzamiento espacial reutilizable de tipo SSTO;

Astronomía 
 a la corona, una característica geológica en algunos planetas y satélites;
 a Corona Australis, una de las 88 constelaciones modernas;
 a Corona Borealis, pequeña constelación boreal cuyas principales estrellas forman un arco semicircular;
 a la corona solar, la capa más externa del sol, compuesta de plasma;

Bebidas 
 al tapón corona (coloquialmente: chapa o chapita, en España y América del Sur; corcholata, en México), chapa que tapa las botellas de vidrio en las que vienen las bebidas comerciales;

Cerveza
 a Corona Extra, cerveza mexicana vendida a nivel internacional;
 a la corona de cerveza, sustancia de aspecto globular (espuma) que se encuentra en la parte superior de los vasos de cerveza;

Botánica 
 a la corona (Antigonon leptopus), planta fanerógama perteneciente a la familia de las poligonáceas;
 a la corona o cebada (Hordeum vulgare); planta monocotiledónea anual perteneciente a la familia de las poáceas (gramíneas);
 a Corona, sinónimo del género botánico Fritillaria;
 a la corona estaminal o perigonio; envoltura externa de las flores homoclamídeas;
 a la corona Imperial (Fritallaria imperialis);
 a la corona de fraile, nombre común de varias plantas;

Ciencias de la vida y la salud

Anatomía y odontología
 a la corona ciliar (T.A.: corona ciliaris), una de las dos zonas del cuerpo ciliar del ojo que se extiende desde la ora serrata de la retina hasta el proceso ciliar, en el borde del iris;
 a la corona anatómica (T.A.: corona dentis), parte del diente que abarca desde su cuello dentario hasta su borde incisal o cara oclusa; es la porción del diente cubierta por esmalte; permanece durante toda la vida del diente y puede identificarse incluso en dientes extraídos;
 a la corona clínica (T.A.: corona clínica), parte de la corona anatómica del diente que va desde la parte incisal (superficie oclusal) hasta la zona gingival (adherencia epitelial), es decir, que no está recubierta por la encía; es, por tanto, su parte visible; también se conoce como corona funcional, ya que es la porción del diente que funciona como corona;
 a la cavidad de la corona o cámara pulpar (T.A.: cavitas coronae), parte que corresponde a la corona de la cavidad pulpar o espacio que se encuentra en el interior del diente;
 a la pulpa de la corona (T.A.: pulpa coronalis), parte de la pulpa dental que se encuentra en la cavidad de la corona;
 a la corona o funda dental, prótesis dental que cubre el área de un diente previamente preparado o desgastado, para conservar o mejorar su anatomía o su apariencia;

Anatomía y sexología
 a la corona del glande (T.A.: corona glandis penis), relieve o reborde, en forma de coronilla o sombrerete, situado en la base del glande, donde este se une al cuerpo del pene (la parte más larga y cilíndrica), no siempre presente en todos los individuos;

Embriología
 a la corona radiata, estructura que rodea un óvulo animal no fertilizado;

Neurociencias
 a la corona radiada (T.A.: corona radiata), estructura formada por axones de las fibras de proyección de la corteza cerebral en forma de abanico, al nivel superior de los hemisferios cerebrales;

Comunicaciones
 a la corona, elemento dentado utilizado en transmisiones;

Derecho y política
 a la Corona, persona jurídica de derecho público, de carácter supraestatal, que agrupa diversos territorios, sean reinos o señoríos varios (ducados, condados, marquesados, etc.), que tienen un monarca en común;
 a La Corona, término empleado para separar la autoridad y la propiedad gubernamental de la influencia y el dinero que tiene el monarca o la familia real de un reino;

Electricidad
 al efecto corona, fenómeno que se produce en los conductores de líneas de alta tensión;

Estadios de fútbol 
 al Estadio Corona, antiguo estadio del Club Santos Laguna de la Primera División de fútbol de México;
 al Estadio Corona, estadio del Club Santos Laguna que forma parte del complejo Territorio Santos Modelo;

Geometría
 a la corona circular, figura geométrica plana delimitada por dos circunferencias concéntricas;

Iluminación
 a la corona luminosa, elemento de iluminación en forma circular con diferentes puntos de luz que suele colgar del techo y que proporciona iluminación a una superficie extensa;

Localidades

En los Estados Unidos
 a Corona, ciudad en el estado de California;
 a Corona, pueblo en el estado de Dakota del Sur;
 a Corona, villa en el estado de Nuevo México;
 a Corona, barrio de Queens, Nueva York;

Monedas 
 a la corona austrohúngara, moneda oficial del Imperio austrohúngaro desde 1892 hasta la disolución del imperio, en 1918;
 a la corona checa, moneda oficial de la República Checa;
 a la corona checoslovaca, moneda de curso legal de Checoslovaquia desde el 10 de abril de 1919 al 14 de marzo de 1939, y de nuevo desde el 1 de noviembre de 1945 al 7 de febrero de 1993; durante un corto período en 1939 y en 1993, también la moneda de curso legal de la República Checa y Eslovaquia;
 a la corona danesa, moneda oficial de Dinamarca;
 a la corona eslovaca, moneda anterior de Eslovaquia;
 a la corona estonia, moneda anterior de Estonia;
 a la corona islandesa, moneda oficial de Islandia;
 a la corona noruega, moneda oficial de Noruega;
 a la corona sueca, moneda oficial de Suecia;

Música
 a Corona, grupo de música pop-dance, fundado en 1993 en Carrara, Toscana (Italia);

Náutica
 a la corona de barbotín, una pieza de hierro fundido que se utiliza en los cabrestantes para cobrar la cadena del ancla;
 a la corona, un cabo de cierto grosor;

Negocios
 a Corona, multinacional colombiana.
 a Corona, multitienda chilena;

Periódicos 
 a La Corona, un periódico de Barcelona impreso entre 1857 y 1868;

Personalidades 
En orden cronológico por fecha de nacimiento:

 a Ramón Corona (1837-1889), militar y político mexicano;
 a José Llopis Corona (1918-2011), conocido como José Corona o Pepe Corona, futbolista español;
 a Jorge Corona (n. 1943) es el seudónimo de Jorge Antonio Femenías, humorista y actor argentino de teatro y televisión;
 a José de Jesús Corona (n. 1981), futbolista mexicano;
 a Miguel Ángel Corona (n. 1981), nombre con el que se conoce a Miguel Ángel García Pérez-Roldán, futbolista español;
 a Jesús Manuel Corona (n. 1993), futbolista mexicano;
 a Joe Corona (n. 1990), futbolista estadounidense;
 a Víctor Corona, actor mexicano;

Religión 
 a la corona de adviento, tradición cristiana que simboliza el transcurso de las cuatro semanas del Adviento;
 a la corona de espinas, símbolo cristiano que recuerda la pasión de Jesús;
 a la corona franciscana, Rosario de los Siete Gozos de la Virgen María;
 a la corona votiva, ofrenda de carácter permanente que desde la época constantiniana se hacía a las iglesias;

Relojes
 a la corona de un reloj de pulsera, el nódulo que se extiende de la caja del reloj y que se utiliza para fijar la hora, la fecha, etcétera.

Notas y referencias

Enlaces externos